

Північна Америка
 Сент-Клер — озеро в системі Великих Озер, на державному кордоні ( та )

Австралія 
 Сент-Клер — льодовикове озеро, на острові Тасманія ( Тасманія, )